Młody Sherlock Holmes – film niemy z 1924 roku
 Młody Sherlock Holmes – film z 1985 roku, znany też pod alternatywnym tytułem Piramida strachu